Varden steht für:

 Varden (Norwegen), eine Ortschaft in Norwegen
 Varden (Zeitung), eine Zeitung in Norwegen
 norwegische Bezeichnung für Steinmännchen

Varden ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Varden (* 1974), norwegischer Ordensgeistlicher, Prälat von Trondheim
 Evelyn Varden (1893–1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Norma Varden (1898–1989), englische Schauspielerin

Siehe auch:
 Warden
 Vardon